Влади́мир Алекса́ндрович фон Ди́тман (1842, Дерпт — , Санкт-Петербург) — российский , основатель первого противотуберкулёзного санатория на северо-западе России.

Биография 
В 1861 году окончил училище Св. Анны в Санкт-Петербурге, в 1866 — медицинский факультет Дерптского университета со званием лекаря и золотой медалью за работу о микроскопическом строении лёгких. В 1867 году, сдав экзамен на русском языке при Медико-хирургической академии в Петербурге, получил степень доктора медицины.

В 1867—1869 годы работал врачом в Николаевском военном госпитале, в 1869—1871 — врачом Кадетского корпуса в Полоцке. В этот период создавал иллюстрации на стекле для демонстрации их с помощью «волшебного фонаря» при чтениях научного и воспитательного характера.

Выйдя в отставку в 1871 году, переехал в Петербург, усовершенствовался в гомеопатии у Виллерса и вёл частный приём пациентов как гомеопат трижды в неделю.

В 1887 году приобрёл участок земли и соснового леса, на котором в 1889 году на собственные средства основал противотуберкулёзный санаторий в имении Халила. Земельный участок санатория с принадлежавшими ему постройками и корпусами был выкуплен у В. А. Дитмана Канцелярией императора Александра III за  золотом, что было эквивалентно сумме в .

Наряду с русским, свободно владел немецким, французским и английским языками.

Осенью 1903 года заболел экссудативным плевритом туберкулёзного происхождения. Зимой лечился в Италии и на Ривьере, в июне 1904 года — в кумысолечебнице в Уфимской губернии.  года умер на обратном пути в Петербург.

Научная деятельность 
Состоял членом Санкт-Петербургского Общества врачей гомеопатов, был его секретарём, в 1887—1889 — президентом.

Участвовал в международных конгрессах по гомеопатии. Автор статей и лечебника по гомеопатии.

Адреса в Петербурге 
 Сергиевская ул., д. 17, кв. 4.

Примечания

Литература 
 

Ученики Анненшуле
Гомеопаты Российской империи